Helena Zamenhof, z domu Rittenberg (ur. 1 czerwca 1874, zm. 26 listopada 1940 w Warszawie) – polska esperantystka żydowskiego pochodzenia.

Była żoną Feliksa Zamenhofa, brata Ludwika Zamenhofa, z którym miała trójkę dzieci: Juliana (1903-1964), Romanę (1904-1975) oraz Marylę (1908-1994). Podczas II wojny światowej została przesiedlona do getta warszawskiego, gdzie zmarła na grypę. Została pochowana na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie (kwatera 8).

Przypisy 

Polscy esperantyści
Mieszkańcy getta warszawskiego
Pochowani na cmentarzu żydowskim na Woli w Warszawie
Polscy Żydzi zamordowani podczas Zagłady
Urodzeni w 1874
Zmarli w 1940
Zamenhofowie